Сіммон Аспелін ( — шведський тенісист, спеціаліст з парної гри, переможець Відкритого чемпіонату США в парному розряді, олімпійський медаліст. 

У 2007-му Аспелін разом із австрійцем Юліаном Кновле виграв парні змагання на Відкритому чемпіонаті США. 

Срібну олімпійську медаль  Аспелін виборов на Пекінській олімпіаді 2008 року в парних змаганнях, граючи разом із Томасом Юханссоном. У фіналі шведська пара поступилася швейцарській.

Значні фінали

Олімпіади

Парний розряд: 1 срібна медаль

Фінали турнірів Великого шолома

Парний розряд: 1 титул

Зовнішні посилання 
 Досьє на сайті Асоціації тенісних професіоналів

Виноски 

Шведські тенісисти
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2008
Олімпійські медалісти з тенісу
Шведські срібні олімпійські медалісти
Переможці турнірів Великого шлему в парному розряді